Ébrard peut faire référence à:
 Ébrard de Watten, un chroniqueur du XIe siècle

Prélat 

 Ébrard ,  d'Uzès de 1139 à 1150 ;
 Ébrard II,  d'Uzès de 1204 à 1208.

Patronyme 

 Guy Ébrard (1926-2017), médecin et homme politique français ;
 Roger Ébrard (1898-1998), footballeur international français.

Patronyme germanique